Атаршинский сельсовет — муниципальное образование в Белокатайском районе Башкортостана.

История 
Образован согласно Указу Президиума ВС БАССР «Об образовании Атаршинского сельсовета в составе Белокатайского района». Он гласил:
Президиум Верховного Совета Башкирской АССР постановляет:
Образовать в составе Белокатайского района Атаршинский сельсовет с центром в поселке Атаршинской фермы совхоза.
Включить в состав Атаршинского сельсовета населенные пункты Атаршинской фермы совхоза, Красный Муравей, Сосновка, Ураковской фермы совхоза, исключив их из Майгазинского сельсовета Белокатайского района.

Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Белокатайского района
Сельские поселения Башкортостана